Axelle de Russé, photojournaliste française.
 César Budan de Russé

Homonymie
Homonymie de patronyme